Solängen kan syfta på
 Solängen, Mölndal – en stadsdel i Mölndals kommun
 Solängen, Sollentuna kommun – en stadsdel i Sollentuna kommun
 Solängen, Olofstorp – ett villaområde i tätorten Olofstorp, Göteborgs kommun